Michel Granger (né en 1943), ingénieur chimiste, docteur en chimie physique et écrivain français ;
 Michel Granger (né en 1946), dessinateur et peintre français ;
 Michel Granger (né en 1947), professeur français de littérature américaine, spécialiste de Henry David Thoreau ;
 Michel Granger (né en 1950), mathématicien français, spécialiste en géométrie algébrique.